Mata (Castelo Branco), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Castelo Branco
 Mata (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Mata (mosjav), een coöperatieve landbouwnederzetting in Israël
 Mata (geslacht), een geslacht van halfvleugeligen uit de familie zangcicaden (Cicadidae)
 Mata (slaginstrument), een muziekinstrument tijdens de slavernijperiode in Suriname